Quo graviora puede referirse a varios documentos papales:
 Quo graviora, una constitución apostólica de León XII (1826).
 Quo graviora, una encíclica de Gregorio XVI (1833).